Павкин — русская фамилия. Известные носители:
 Павкин, Иван Михайлович (1920—1981) — Герой Советского Союза.
 Павкина, Лидия Ивановна (1929—2016) — Герой Социалистического Труда.